Prästasholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Prästasholmen, Karleby, Österbotten, 
 Prästasholmen, Kronoby, Österbotten,

Se även
Prästholmen

Robotskapade Finlandförgreningar